Jméno a příjmení Alexander Henderson nosí více různých osob:

 Alexander Henderson (teolog) (1583–1646) – skotský teolog
 Alexander Henderson (fyzik) (1780–1863) – skotský fyzik
 Alexander Henderson (fotograf) (1831–1913) – kanadský fotograf skotského původu